Fałszerze – powieść André Gide’a z 1925 roku
 Fałszerze – austriacko–niemiecki dramat filmowy z 2007 roku
 Fałszerze – francuski film z 2010 roku, ekranizacja powieści
 Fałszerze – powrót Sfory – polski telewizyjny serial sensacyjny z 2006 roku

Zobacz też 
 Fałszerstwo